Heinse ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlob Heinrich Heinse (1766–1812), deutscher Reiseschriftsteller 
 Gustav Heinse (geb. Josef K. Klein; 1896–1971), österreichischer Dichter und Übersetzer
 Wilhelm Heinse (1746–1803), deutscher Schriftsteller 

Siehe auch:
 Wilhelm-Heinse-Medaille, deutscher Literaturpreis